Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a jégkorongtornát a Gógjøviki Fjellhalleenben és a lillehammeri Håkons Hallban rendezték február 12. és 27. között.

Éremtáblázat 
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Érmesek

Kvalifikációs torna

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 2 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első négy helyezett jutott az negyeddöntőbe, ahonnan egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna. A középdöntőből kiesett csapatok a 9.–12. helyért játszhattak. Minden helyezésért játszottak helyosztó mérkőzést.

Csoportkör

A csoport

B csoport

A 9–12. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

Egyenes kiesés szakasz

Ágrajz

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 

Jegkorong
1994
olimpia